Die A Grupa Saison 2008/09 war die 85. Saison der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison startete am 9. August 2008 und endete am 13. Juni 2009. Titelverteidiger war ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die letzten drei Mannschaften direkt in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Aufsteiger 
 Meister der B Grupa West: Lokomotive Mesdra
 Meister der B Grupa Ost: OFK Sliwen 2000
 Relegation: Minjor Pernik

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Bulgarien 2008/09 A Grupa bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09